Jusqu'à la mort peut désigner :
 Jusqu'à la mort (1920), un film américain ;
 Jusqu'à la mort (2007), un film de Simon Fellows avec Jean-Claude Van Damme ;
 Jusqu'à la mort, un album de rap du collectif Mafia K'1 Fry ;
 Jusqu'à la mort, un recueil de deux nouvelles d'Amos Oz.